El apellido Limantour se puede referir a:

Joseph Yves Limantour, (1812-1885): comerciante francés.
José Yves Limantour, (1854-1935): economista y político mexicano.
José Yves Limantour, (1919-1976): director y compositor mexicano.